Hrvatski otoci:
 Školjić Mali (Vrgada)
 Školjić Mali (Dolin)